A spanyol nagydíj volt a 2005-ös MotoGP-világbajnokság első futama. A versenyt Jerezben rendezték április 10-én.

A királykategória versenyét Valentino Rossi nyerte, a negyedlitereseknél Dani Pedrosa végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Marco Simoncelli diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Jegyzetek

Források

Spanyol
motogp
Andalúzia